Nassau Street (Dublin)
 Nassau Street (Winnipeg)
 Nassau Street (Princeton)
 Nassau Street (Manhattan)